Competenza – termine di origine latina che significa andare insieme, far convergere in un medesimo punto, ossia mirare ad un obiettivo comune, nonché finire insieme, incontrarsi, corrispondere, coincidere e gareggiare, utilizzato nel campo di diverse discipline
 Competenza – in biologia è la capacità di una cellula di acquisire DNA estraneo dall'ambiente in un processo chiamato trasformazione
 Competenza – in diritto indica la sfera di poteri e facoltà attribuita ad un determinato soggetto